«На завтрашней улице» — советский художественный фильм, поставленный режиссёром Фёдором Филипповым в 1965 году.

Сюжет 
Парторг Большаков (Георгий Куликов) приезжает на стройку  ГЭС и видит ужасные условия быта строителей. Первую ночь он проводит в палатке у бригадира Маркина (Владимир Высоцкий), где тот живёт вместе с семьёй. Позже Маркин отправляет жену с сыном и новорожденной дочерью со стройки туда, где есть нормальные условия для жизни.

Руководитель стройки Платонов (Владимир Самойлов) считает, что скоро все строители будут жить в коттеджах, а на время стройки простым рабочим комфорт не нужен, приводит им в пример героев первых строек и декабристов. Платонов грубо обрывает все инициативы пожилого главного инженера Степана Сократовича Толстопятова (Николай Барабанов), который не может привыкнуть к властной манере руководства Платонова.
Большаков вступает с Платоновым в дискуссию, принимая сторону подчинённых.
Рабочая стройки Настя (Люсьена Овчинникова) и её приятель шофёр Алексей (Николай Абрашин) держатся отдельно от коллектива, их считают пижонами, Настя демонстративно пьёт водку.

Платонов и Большаков идут вместе охотиться, на охоте между ними разгорается спор. Большаков считает, что людям десятилетиями обещали хорошую жизнь и сейчас время выполнять обещания, Платонов уверен, что жизнь наладится через двадцать лет, несогласные -  калымщики и дезертиры.

Большаков получает ордер на коттедж и тут же просит переписать его на Маркина. Не посоветовавшись с Платоновым, парторг назначает партийное собрание, да ещё устраивает трансляцию собрания по радио. Среди докладчиков - Степан Сократович Толстопятов. Старый большевик говорит на собрании о важности хорошего настроения, о том, что грубость, чёрствость, равнодушие выбивают из колеи, что хорошие слова человеку при жизни нужнее, чем на похоронах, где все привыкли их говорить. В плохом настроении человеку не до работы. Завязывается спор о мещанстве и романтике, энтузиазме.

Настя и Алёша возвращаются на машине из театра, до которого они проехали 200 км., Насте спектакль понравился, Алексей говорит, что "мораль — выдумка человечества, а не вывод из жизненного опыта". Когда они добираются обратно до стройки, то Настя танцует на большой высоте рискованный танец (отсылка к похожему эпизоду популярной картины 50-х "Высота", героиня которой тоже так танцевала). Узнав об этом, Платонов отдаёт распоряжение уволить Настю со стройки.

Большаков вступается за Настю, из разговора с ней он выясняет, что она сирота, потерявшая в годы войны обоих родителей, что хотела бы работать крановщицей. Большаков приводит Настю в бригаду Прасковьи Григорьевны (Валентина Березуцкая), но та в тот же день прогоняет девушку с работы, так как решила, что Настя пьяна. Но это не так, и Большаков уговаривает Прасковью дать девушке шанс.

Тем не менее, скоро Настя всё же снова выпивает. Заметив это, Большаков оставляет Настю ночевать у себя дома, даёт ей ключ от комнаты, чтобы девушка смогла запереться изнутри, а сам идёт ночевать к Степану Сократовичу
Узнав о том, где ночевала Настя, Алексей ревнует. Он чувствует себя задетым и тогда, когда на стройку приезжают артисты и мим  Борис Амарантов показывает номер о водителе, которого погубила водка.

Конфликт между Платоновым и Большаковым разгорается. Большаков предлагает Платонову принять инженерное предложение Толстопятова по стройке. Платонов же и слышать ничего не хочет, намерен и вовсе отозвать с неё главного инженера. Большаков считает, что решая всё самостоятельно, Платонов плодит умственных тунеядцев. Платонов полагает, что Большаков лезет в его дела.

Маркин отмечает новоселье вместе с женой и бригадой. На банкете Платонов чувствует холод в отношениях с рабочими: жена Маркина отзывается о нём, как о дорогом госте и всё же "своим" считает не его, а Большакова. Видит Платонов, как радостно встречают рабочие Степана Сократовича. Неприятной кажется угодливость Матвейчука (Савелий Крамаров). Стоит Платонову выйти покурить, как за столом ребята запевают весёлую песню.

Из-за подъёма воды на стройке случается авария, Алексей теряет свой МАЗ. Большаков проваливается в котлован с водой. Все бросаются спасать парторга.
Большаков простужен, Настя не пускает к нему Платонова, он видит, каким вниманием и заботой окружают парторга друзья.

Выздоровев, Большаков узнаёт, что Платонова вызвали в Министерство в Москву, исполняющим обязанности он оставил вместо себя главного инженера Степана Сократовича .
Настя и Лёша мирятся.

В ролях 
 Георгий Куликов — Фёдор Сергеевич Большаков
 Владимир Самойлов — Александр Андреевич Платонов
 Николай Барабанов — Степан Сократович Толстопятов, главный инженер
 Люсьена Овчинникова — Настя (Настасья Фёдоровна)
 Николай Абрашин — Алексей Ребров, шофёр, друг Насти
 Николай Волошин — Эдуард Николаевич Заприводин, начальник основных сооружений строительства электростанции
 Савелий Крамаров — Матвейчук
 Евгений Тетерин — Родионов
 Владимир Высоцкий — Пётр Егорович Маркин
 Валентина Березуцкая — Прасковья Григорьевна, бригадир
 Борис Амарантов — мим

В эпизодах:

 В. Абдулов
 В. Васильева — Большакова
 Е. Васильева — соседка Насти по общежитию, рабочая стройки
 С. Ермилов
 И. Кузнецов — таксист
 И. Лопатин
 Е. Муратова — член бригады Прасковьи Григорьевны
 С. Николаев
 Г. Ненашев
 Э. Некрасова
 Л. Ольшанская
 В. Пешкин

 Алевтина Румянцева — Варя Маркина
 П. Репнин
 П. Суханов — рабочий на стройке
 О. Ситко
 В. Спирин
 А. Титов
 А. Ушаков
 Н. Хангажиев
 В. Хмара
 О. Штода
 Н. Эсадзе
 Г. Ялович — сварщик
 З. Степанова — секретарша Платонова (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Иван Куприянов
 Режиссёр-постановщик: Фёдор Филиппов
 Главный оператор: Игорь Черных
 Главный художник: Александр Мягков
 Композитор: А. Зацепин
 Звукооператор: Ю. Рабинович
 Дирижёр: В. Людвиковский
 Режиссёр: Е. Скачко
 Оператор: В. Абрамов
 Комбинированные съёмки:
 оператор Г. Зайцев
 художник С. Зябликов
 костюмы А. Докучаевой
 грим А. Масловой
 монтаж А. Белевцевой
 текст песен Л. Дербенева
 редакторы:
 Э. Смирнов
 О. Звонарева
 консультант: Л. Богач
 ассистенты режиссёра:
 А. Жутаев
 Ф. Халикова
 М. Яндульский
 директора картины:
 Л. Капилевич
 В. Биязи

Песни 
Песни для фильма были написаны популярными авторами Александром Зацепиным и Леонидом Дербенёвым. Песня «Костёр на снегу» в исполнении Л. Мондрус. Частично прозвучала и песня Владимира Высоцкого «Нам говорят без всякой лести…».

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100111234348/http://www.mosfilm.ru/films/about/na_zavtrashnej_ulice.html
 http://kinox.ru/index.asp?comm=4&num=3320

Фильмы СССР 1965 года
Фильмы Фёдора Филиппова